Augassen ist der Name folgender Orte:

 Augassen (Erlbach), Ortsteil von Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Augassen (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft von Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich